«Преступные связи» () — американский драматический телесериал, выход которого был запланирован на канале Fox в телевизионном сезоне 2013-14. Создателем сериала был выбран Крис Морган. Fox заказал съёмки сериала 8 мая 2013 года, а датой премьерного показа было выбрано 20 мая 2014. 2 сентября 2014 года FOX закрыл сериал.

Сюжет 
В центре сюжета работа отдела полиции Лос-Анджелеса, борющегося с организованной преступностью. Одним из главных героев телесериала является детектив (Райан Лопес), внедрённый в полицейский отдел агентом одного из преступных кланов.

В ролях 

 Рамон Родригес — детектив Райан Лопес
 Терри О’Куинн — Сэм Чапел
 Rza — Кассиус Грин
 Шантель ВанСантен — Джессика Чапел
 Джей Эрнандес — Дэнниэла Акоста
 Сон Кан — Тэ Ким
 Инбар Лави — Вероника «Ви» Дотсен 
 Клифф Кёртис — Хавьер Акоста
 Сандра Сантьяго — Марсела Акоста
 Emilio Rivera — Тио Гордо
 Павел Лычников — Слотко Евгений 
 Константин Лавыш — Антон Дотсен

Список эпизодов

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Телесериалы Fox Television Studios
Программы телеканала Fox
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Криминальные телесериалы США
Драматические телесериалы США
Телесериалы о полицейских
Телесериалы США 2010-х годов
Экшен-телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2014 году